Osoby o tym nazwisku:
 Jadwiga Staniszkis – polska socjolog
 Jerzy Staniszkis – polski inżynier architekt
 Magdalena Staniszkis – polska architektka
 Maria Staniszkis – polska adwokat
 Witold Kazimierz Staniszkis – polski informatyk
 Witold Teofil Staniszkis – polski agrotechnik
 Witold Wincenty Staniszkis – polski inżynier hydrotechnik